gromada Poręba (powiat pszczyński)
 gromada Poręba I (powiat zawierciański)
 gromada Poręba II (powiat zawierciański)
 gromada Poręba Dzierżna (powiat olkuski)
 gromada Poręba Górna (powiat miechowski/olkuski)
 gromada Poręba-Kocęby (powiat ostrowski; alt. gromada Poręba)
 gromada Poręba Spytkowska (powiat brzeski)
 gromada Poręba Wielka (powiat limanowski)
 gromada Poręba Wielka (powiat oświęcimski)
 gromada Poręba-Żegoty (powiat chrzanowski)
 gromada Szklarska Poręba (powiat jeleniogórski)
 gromada Świnna Poręba (powiat wadowicki)